Luís Trochillo, ex calciatore brasiliano.
Luís Mesquita de Oliveira, ex calciatore brasiliano.
Luís Alberto da Silva Lemos, ex calciatore brasiliano.
Luís Carlos Quintanilha, ex calciatore brasiliano.
Luiz Carlos Ferreira, ex calciatore brasiliano.
Luiz Pontes Ribeiro, calciatore brasiliano.
Luiz Antônio de Oliveira, calciatore brasiliano.
Luiz Fernando Pontes Ribeirot, calciatore brasiliano.
Luis Carlos Fernandes, calciatore brasiliano.
Luís Carlos Correia Pinto, calciatore brasiliano.